Primera volada, llibre de Josep Pla publicat el 1966 com a tercer volum de la seva Obra Completa. Agrupa tres obres: Girona, un llibre de records, Barcelona, una discussió entranyable i Madrid, 1921. Un dietari.
 Primera volada, pel·lícula estatunidenca de Peter Yates estrenada el 1979.